Æthelsige ist der Name folgender Personen:

 Æthelsige I. (Sherborne) († 990/992), Bischof von Sherborne
 Æthelsige (Cornwall) († nach 1011), Bischof von Cornwall 
 Æthelsige II. (Sherborne) († 1014/1017), Bischof von Sherborne